* Piotr Borkowski (ur. 1963) – polski dyrygent
 Piotr Borkowski (ur. 1965) – polski dr hab. elektrotechniki, profesor Politechniki Łódzkiej
 Piotr Borkowski – polski informatyk

Zobacz też